Jack Clarke (1968-), rugbista a 15 irlandese

 Jack Clarke (1989-), pilota automobilistico britannico

 Jack Clarke (2000-), calciatore britannico